Долгово-Сабуров, Александр Сергеевич (1851—1916) — минский губернский предводитель дворянства, гофмейстер.
 Долгово-Сабуров, Николай Павлович (1829/38—1903) — российский государственный деятель, сенатор, тайный советник.